

Населені пункти та їхні частини

 Геленувка — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Геленувка — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Геленувка — село в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Геленувка — частина міста Казімеж-Дольний в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Геленувка — частина міста Воломін у Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Геленувка — частина міста Мишкув у Мишковському повіті Сілезького воєводства
 Геленувка — частина села Бачкув у гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Геленувка — частина села Мірошув у гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства

Примітки